Шмелевидки, или журчало () — довольно многочисленный род мух-журчалок из подсемейства Eristalinae.

Описание 
Мухи имеют характерную длинно-перистую аристу и вытянутое книзу лицо. Апикальный отрезок M1 сильно изогнут к основанию крыла.

Экология 
Шмелевидки миграционные насекомые. Самцы часто являются территориальными. Личинки живут в ульях шмелей и социальных ос, где они охотятся на их личинок. Также личинки шмелевидок являются детритофагами.

Виды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Шмелевидка воздушная

Примечания 

Eristalinae
Роды двукрылых